Plusieurs navires de la Royal Navy ont porté le nom de HMS Salamander :
 Le  est une bombarde construite en 1687 au chantier naval de Chatham. Vendue en 1713.
 Le , rebaptisé Basilisk alors qu'il était sur les stocks, était un bombarde ketch de 265  tonnes (bm) lancé le 7 juillet 1730 au chantier naval de Woolwich. Vendu en 1744 à la Compagnie britannique des Indes orientales.
 Le  était un brûlot acheté en 1745. Vendu en 1748.
 Le  était un brûlot acheté en 1757. Vendu en 1761.
 Le HMS Salamander (1778) est le HMS Shark, converti en navire d'incendie et renommé en 1778. La Marine le vend en 1783. Il est ensuite devenu baleinier du Groenland, marchand, transport de condamnés vers l’Australie, baleinier de la mer du Sud, marchand à nouveau, et navire esclave. Il est coté pour la dernière fois en 1811, mais n'est pas apparu dans les journaux après 1804.
 Le  est un sloop à roue à aubes de  et à quatre canons lancé en 1832 et démantelé en 1883.
 Le  était une canonnière torpilleur de classe Sharpshooter construite en 1889 au chantier naval de Chatham. Vendu pour la ferraille en 1906.
 Le  est un dragueur de mines de classe Halcyon lancé en 1936. Il a participé à la Seconde Guerre mondiale. Il est mis au rebut en 1947.

Notes et références

Bibliographie 
 

Salamander